Heinrich Wanner ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Wanner (Pädagoge, 1838) (Heinrich Wanner der Ältere; 1838–1922), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Freimaurer 
 Heinrich Wanner (Pädagoge, 1867) (Karl August Ludwig Heinrich Wanner; 1867–??), deutscher Lehrer